Щигры:

 Щигры — село в Жиздринском районе Калужской области.
 Щигры — деревня в Людиновском районе Калужской области.
 Щигры — село в Мокроусовском районе Курганской области.
 Щигры — город в Курской области.
 Щигры — железнодорожная станция Московской железной дороги.
 Щигры — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Щигры — село в Ивантеевском районе Саратовской области.